45 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Rozformowany na początku 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 11 Armii (1.06 - 11.12.1916)
 9 Armii (1.02 - 16.06.1917)
 5 Armii (23.09 - grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. piechoty  P. A. von Lajming (marzec 1916 - kwiecień 1917)
 gen. lejtnant J. F. Nowickij (kwiecień - czerwiec 1917)
 gen. lejtnant S. K. Dobrowolskij (czerwiec - sierpień 1917)
 gen. lejtnant P. G. Suchanow  (od sierpnia 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego